Louisville (Alabama)
 Louisville (Colorado)
 Louisville (Geòrgia)
 Louisville (Illinois)
 Louisville (Kansas)
 Louisville (Kentucky)
 Louisville (Nebraska)
 Louisville (Ohio)
 Louisville (Mississipí)
 Louisville (Tennessee)
 St. Louisville (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.